Kaijansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,19, long 27,38), 
 Kaijansaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,58), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 26,89), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,61, long 27,86), 
 Kaijansaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 28,70), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,95), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 29,23), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,15), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,50, long 27,54), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,54, long 27,74), 
 Kaijansaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,30), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 26,45), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,77, long 27,80), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 28,14), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,28, long 26,73), 
 Kaijansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Kaijansaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 29,37), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,01, long 29,27), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 29,62), 
 Kaijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,09, long 27,09), 
 Kaijansaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 27,55), 
 Kaijansaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar